San Luis Potosí (stad), een stad in Mexico;
San Luis Potosí (staat), een deelstaat van Mexico.